The Combination 1892–93 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga The Combination. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Everton FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for anden gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – The Combination

Noter 

Sæsoner i The Combination
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893